Point Pleasant ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Point Pleasant (Florida)
 Point Pleasant (Kalifornien)
 Point Pleasant (Kentucky)
 Point Pleasant (Louisiana)
 Point Pleasant (Maryland)
 Point Pleasant (Missouri)
 Point Pleasant (New Jersey)
 Point Pleasant (New York)
 Point Pleasant (Ohio)
 Point Pleasant (Pennsylvania)
 Point Pleasant (Tennessee)
 Point Pleasant (Virginia)
 Point Pleasant (West Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 Point Pleasant (Wallsend), in England

Point Pleasant steht für:
 Point Pleasant (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie

Siehe auch:
 Pleasant Point